Блаувельт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Блаувельт, Абрахам (16??—1663) — голландский пират и исследователь, действовавший в 1631—1663 годы.
 Блаувельт, Лиллиан (1873—1947) — нью-йоркская оперная певица, популярная на международном уровне в начале 20 века.